Jméno a příjmení Ladislav Berka má více nositelů:

 Ladislav Berka (1910–1966) – slovenský učitel, sbormistr a sběratel východoslovenských písní
 Ladislav Emil Berka (1907–1993) – český novinář a fotograf
 Ladislav Berka (stavební inženýr) (* 1932) – český stavební inženýr